Alexander Hamilton kan syfta på:

 Alexander Hamilton, amerikansk statsman, 1755/7–1804.
 Alexander Hamilton, svensk greve, disponent och riksdagsledamot, 1855–1944.
 Alexander Hamilton, 10:e hertig av Hamilton (Skottland) och 7:e hertig av Brandon (Storbritannien), skotsk politiker och konstsamlare, 1767–1852.

Se även

 Alexander Hamilton Hume